Pantera steht für:

 Pantera, US-amerikanische Metal-Band
 Pantera Design, brasilianischer Automobilhersteller
 Pantera Plus, britischer Tauchroboter
 De Tomaso Pantera, Automodell der Marke De Tomaso
 HK Pantera Minsk, Eishockeyverein aus Minsk, Weißrussland
 Lucius Aufidius Panthera (inschriftlich Pantera), römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Tiberius Iulius Abdes Pantera, römischer Soldat (Kaiserzeit)

Siehe auch:
 Jairo do Nascimento (genannt Pantera Negra; 1946–2019), brasilianischer Fußballspieler
 Panthera (Begriffsklärung)
 Panther